

Мултан — місто, провінція Пенджаб

Мултан — присілок, Кізнерський район, Удмуртія

Див. також 
 Верхній Мултан
 Мултанка
 Новий Мултан